

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bergw“ beginnt.

Bergw 



Bergwa 
 Bergwall, Sture (* 1950), schwedischer verurteilter Krimineller

Bergwi 
 Bergwijn, Steven (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Bergwitz, Karl (1875–1958), deutscher Physiker und Lehrer